5-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 19 по 24 июля 1994 года в Лиссабоне, столице Португалии, на стадионе Лиссабонского университета. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1975 года рождения и моложе.

На старт в 42 дисциплинах чемпионата вышли 1139 легкоатлетов из 143 стран мира, из них 674 мужчины и 465 женщин.

Медалисты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 42 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 39 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Июль 1994 года
Международные спортивные соревнования в Лиссабоне
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Португалии